Szőke János (1927–2012) szalézi szerzetes pap, püspöki helynök, szatmári és nagyváradi kanonok és kolozsmonostori apát 
 Szőke János (1947) motorversenyző
 Szőke János (?) labdarúgó, Ferencvárosi TC
 Szőke János (?) labdarúgó, FC Tatabánya